The Knife (band), Zweedse muziekgroep
The knife (Genesis), lied op single van Genesis